gessamí de Tucumán o planta cruel (Araujia sericifera). La hi considera una mala herba nociva en molts àmbits fora de la seva zona de distribució natural.Té un ràpid creixement de enfiladissa que pot cobrir un dosser d'arbre en dos o tres anys,El gessamí de Tucumán (Araujia sericifera Brot.), També anomenat planta cruel o miraguà, és una espècie fanerògama pertanyent a la família de les apocináceas. S'utilitza com a planta ornamental. El Gessamí de Tucumán .

La Araujia sericifera és una d'aquestes plantes anomenades invasores en zones geogràfiques com Sud-àfrica, Amèrica de Nord, Austràlia, Nova Zelanda i Europa en què Espanya no escapa a ella. Invasora però no per això l'hem de veure amb mals ulls ja que fins i tot és cultivada en molts d'aquests països com a planta ornamental per al seu gaudi en jardins. Espanya és un d'ells.

El fruit és una càpsula de 8-12 cm de longitud formada per dues valves com un ou de Pasqua, amb paret gruixuda i l'interior buit farcit de petites llavors fosques amb un vilano de pèls sedosos per sobre conegut com miraguà. ... El miraguà s'ha estès pel món.